hrabstwo Rock (ang. Rock County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Rock (ang. Rock County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Rock (ang. Rock County) w USA, w stanie Wisconsin